De Mercedes-Benz Sprinter City is een midibustype van het Duitse automobielconcern Mercedes-Benz/EvoBus. De Sprinter City is in productie vanaf 1995 bij Mercedes-Benz Minibus GmbH in Dortmund met als doel om een moderne minibus voor de stadsdiensten te worden.

Eigenschappen

Inzet 
De Sprinter City komt voor in verschillende landen. De bussen komen onder andere voor in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië op enkele stads- en streekdiensten. Ook in Nederland kwamen enkele exemplaren voor. Zo reden er 14 exemplaren bij GVB. Deze gebruikte de bussen voor de lijnen van de Opstapper en later voor de Stop/Go.

Verwante modellen 
 De Sprinter Mobility, ingericht voor personen in een rolstoel of scootmobiel
 De Sprinter Transfer, een taxi-/buurtbus
 De Sprinter Travel, een mini-touringcar

Externe links 
 Mercedes-Benz Sprinter City
 Technische gegevens
 City Foto's van Sprinter City-bussen

Spinter City